Överdrag kan syfta på:

 Överdrag (textil) – tyger som används för att temporärt eller av mer permanent karaktär skydda något
 Överdragskläder – till exempel i form av överdragsförkläde eller overall
 Överdragspapper – används för överklädning av pärmarnas och ryggens utsida i samband med bokbinderi#Arbetsmoment
 Budgetöverdrag – när något kostar mer än vad som har budgeterats